Tenaglia ist der Name folgender Personen:

 Antonio Francesco Tenaglia (1612–1672, auch Francesco Antonio Tenaglia), italienischer Komponist
 Danny Tenaglia (* 1961), amerikanischer Musikproduzent
 Raffaele Guglielmo Tenaglia (1884–1975), italienischer Komponist und Dirigent